T7, T-7 ou T07 peut faire référence à :

Astronautique 
 Soyouz T-7 est une mission spatiale soviétique.

Sciences 
Anatomie
 T7, septième vertèbre thoracique dans la colonne vertébrale ;
 T7, septième nerf spinal thoracique.

Médecine
 Bactériophage T7 est un virus infectant Escherichia coli ;
 Lésions traumatiques multiples, sans précision (T07), d’après la classification internationale des maladies.

Transport 
Automobile
 Porsche Type 754 T7, un modèle du constructeur allemand Porsche.

Aviation
  ;
  ;
 Tango-Seven, société chargée des immatriculations d'aéronefs à Saint-Marin.

Transport en commun
 , différentes lignes de tramway et de train.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres